Een verkeersweg:
 N935 (België)
 N935 (Nederland), zie Provinciale weg 935

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing